Vörös József (1761–1836) római katolikus plébános, táblabíró 
 Vörös József (1919–1989) római katolikus plébános
 Vörös József (1929–1991) biológus
 Vörös József (1951) közgazdász, egyetemi tanár
 Vörös József újságíró